Miejscowości w Polsce:
 Radwanków Królewski
 Radwanków Szlachecki